В парному розряді жіночого тенісного турніру Maybelline Classic 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Мері Лу Деніелс і Венді Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Пола Сміт 6–1, 3–6, 7–5.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (півфінал)

 Пем Шрайвер /  Пола Сміт (фінал)
 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Maybelline Classic